«Win or Lose» () — сингл гурту «Zero Assoluto», який вони виконали разом з Неллі Фуртаду. Випущений 11 травня 2008 року лейблом DreamWorks.

Список композицій і форматів 
Німецький CD-сингл
 "Win Or Lose (Appena Prima Di Partire)" (Radio Version) - 4:08
 "Appena Prima Di Partire" (Album Version) - 3:20

Німецький maxi-CD0сингл
 "Win Or Lose (Appena Prima Di Partire)" (featuring Nelly Furtado) (Radio Version) - 4:08
 "Appena Prima Di Partire" (Album Version) - 3:20
 "Ora Che Ci Sei" - 3:54
 "Win Or Lose (Appena Prima Di Partire)" (featuring Nelly Furtado) (Video) - 4:23

Французький CD-сингл
 "Win Or Lose (Appena Prima Di Partire)" (featuring Nelly Furtado) (Radio Version)
 "Win Or Lose (Appena Prima Di Partire)" (featuring Nelly Furtado) (English Version)

Примітки

Посилання 
 Відеокліп  на YouTube.

Сингли 2008
Сингли Zero Assoluto
Сингли Неллі Фуртаду